Die 2. Handball-Bundesliga 2013/14 ist die dritte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 34. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der 2. Bundesliga. 20 Mannschaften spielen um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Saison startete am 30. August 2013 und endete mit dem letzten Spieltag am 25. Mai 2014.

Modus 
20 Mannschaften spielen im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die drei Erstplatzierten steigen in die Handball-Bundesliga 2014/15 auf. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz werden Entscheidungsspiele angesetzt.

Auf- und Absteiger 
Aufsteiger aus der 3. Liga 2012/13 sind der TSV Altenholz, die DJK Rimpar Wölfe und die HSG Tarp-Wanderup. Absteiger aus der Handball-Bundesliga 2012/13 sind der TV Großwallstadt, der TV 1893 Neuhausen und der TUSEM Essen.

Absteiger am Ende der Saison in die 3. Liga 2014/15 waren die SG Leutershausen, der TSV Altenholz und die HSG Tarp-Wanderup. Den Aufstieg in die Handball-Bundesliga 2014/15 schaffte der TSG Friesenheim, HC Erlangen und der SG BBM Bietigheim.

Statistiken

Tabelle 

1 Die HSG Tarp-Wanderup stellt keinen Lizenzantrag für die Saison 2014/15 und steht damit als Absteiger fest. Als Folge der Einstellung des Spielbetriebs ab 31. Januar 2014 wurden alle Ergebnisse mit Teilnahme des Vereins gestrichen.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
Stand: 24. Mai 2014

Der HSG Tarp-Wanderup meldete am 31. Januar 2014 Insolvenz an und stand damit als erster Absteiger fest. Die Spiele gelten somit als nicht gewertet.

Torschützenliste

Bester 7-m-Werfer

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga 2013/14
 3. Liga 2013/14
 DHB-Pokal 2013/14

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Tabelle der 2. Liga 2013/14 beim Handball-Ergebnisdienst SIS

Handballsaison 2013/14
2013